Cavallo Morto ima više značenja:
 Cavallo Morto, Chieti
 Cavallo Morto, Cosenza